Андреевка — село в Калмаюрском сельском поселении Чердаклинского района Ульяновской области.

География 
Расположено на реке Калмаюр. В 5 км от Куйбышевского водохранилища, в 23 км от р.п. Чердаклы и в 35 км до областного центра Ульяновск.

Название 
Название-антропоним: деревня назвалась Андреевкой, в честь рождения одного из сыновей Ивана Петровича Тургенева — Андрея (1781—1803).

История 
Село основано в 1781 году на землях родового имения дворянского рода Тургеневых, располагалось в четырёх км от села Тургенево. В то время деревня Андреевка находилась на левом берегу речки Калмаюрка в 3-4 км от нынешнего её места расположения. На новое место крестьяне переехали после отмены Крепостного права в 1861 году. А на старом месте остался хутор Старая Андреевка.

Одно время владельцем имения в Андреевке был известный симбирский масон Пётр Петрович Тургенев. До 1854 года Андреевкой владел Борис Петрович Тургенев, после его смерти имение с 270 душами крестьян перешло к его сыну Юрию. В период реформы 1861 года Юрий Борисович, так же, как и его брат Михаил Борисович (с. Тургенево), передал землю крестьянам без всякого выкупа. 

С 1961 года деревня вошла в состав Коровинской волости. 

В 1906 году было подано прошение о постройке нового храма.

Первая школа в Андреевке появилась в 1910 году. Церковно-приходская школа содержалась на деньги церкви. В ней учились 39 детей, из них 8 девочек. Дети были разделены на 4 класса. Одна из учительниц впоследствии стала женой русского писателя Неверова Александра Сергеевича, который был преподавателем в деревне Камышовка. 

В начале 1931 года в селе организован колхоз имени Молотова, в 1950 году в состав колхоза вошёл колхоз «Заветы Ильича» Дурасовского сельсовета, в июле 1957 года колхоз переименован в «Россию».

Во время Великой Отечественной войны значительная часть мужчин ушла защищать Родину, домой не вернулось 325 селян. В память о погибших в селе установлен обелиск.

В 1948 году под новую школу на средства колхоза был куплен двухэтажный деревянный барский дом в селе Красная Река Старомайнского района. Дом разобрали и перевезли в село. Первых учеников новая школа приняла 1 сентября 1950 года.

В 1952—1956 годах во время строительства Куйбышевской ГЭС село Андреевка пополнилось жителями 4 селений из попавшего в зону затопления село Тургенево, посёлки Горный, Дурасовка (Русский Калмаюр) и Красная Звезда. 

В 1972 году в Андреевке построена новая кирпичная школа. 22 февраля 2006 года ей было присвоено имя поэта Николая Николаевича Благова.

В 2005 году село вошло в состав Калмаюрского сельского поселения.

Население

Известные люди 
Тургенев, Иван Петрович, 
Тургенев, Александр Иванович, 
Тургенев, Николай Иванович, 
Тургенев, Андрей Иванович,
Николай Николаевич Благов — здесь он окончил начальную школу, после чего продолжил обучение в Крестово-Городищенской средней школе. Считал Андреевку своим родным селом. Его отец — Николай Григорьевич Благов — уроженец села Андреевка.
 В 1948 году три работника местного колхоза имени Молотова / «Россия» были удостоены звания Героя Социалистического Труда — А. С. Грачёв, М. Л. Старостин и Т. А. Чагров.
Фронин, Владислав Александрович — советский и российский журналист. С 2014 — главный редактор журнала «Родина».

Достопримечательности 
 В школе с 1970-х годов существует музей истории двух породнившихся сёл — Андреевки и Тургенева.
 В Андреевке находится два объекта культурного наследия. Первый — это дом помещика второй половины XIX века (распоряжение главы администрации Ульяновской области от 29.07.1999 № 959-р, памятник архитектуры).
 Памятник воинам, погибшим в Великую Отечественную войну (открыт в 1967 г.). Всего здесь призвали около 500 человек, 323 из них погибли (вместе по Андреевке и Тургеневу). В 1985 и 2014 годах памятник ремонтировали.
В мае 2009 года в селе состоялся первый Благовский фестиваль.
 В официальном списке памятников археологии Чердаклинского района (распоряжение Главы администрации Ульяновской области от 29.07.1999 г. № 959-р) Комитета Ульяновской области по культурному наследию сейчас содержится 12 объектов в районе Андреевки:
 1) селище «Андреевка-1» (1-я четв. II тыс.);
 2) селище «Андреевка-2» (X—XIII вв.);
 3) селище «Андреевка-3» (1-я четв. II тыс.);
 4) селище «Андреевка-4» (1-я четв. II тыс.);
 5) городище «Андреевка» (1-я четв. II тыс.);
 6) курганная группа «Андреевка-1» (2-я пол. II тыс. до н. э. (?);
 7) курганная группа «Андреевка-2» (4 насыпи, 2-я пол. II тыс. до н. э. (?);
 8) курганная группа «Андреевка-3» (5 насыпей, 2-я пол. II тыс. до н. э. (?);
 9) могильник «Андреевка-1» (1-я четв. II тыс.);
 10) могильник «Андреевка-2» (1-я четв. II тыс.);
 11) могильник «Андреевка-3» (1-я четв. II тыс.);
 12) могильник «Тургенево» (III тыс. до н. э. — I тыс.).

Улицы 
ул. Дружбы, ул. Калинина, ул. Кирова, ул. Колхозная, ул. Набережная, ул. Новая, ул. Садовая, ул. Советская, ул. Тургенева, ул. Чапаева.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Тургенево: заволжское гнездо славного рода 
Андреевка

Литература 

А. А. Ахметов «История возникновения и развития села Андреевка – колхоза «Россия» Чердаклинского района Ульяновской области (1781 – 1991 гг.)».
Ульяновская — Симбирская энциклопедия : в 2 т. / ред. и сост. В. Н. Егоров. — Ульяновск : Симбирская книга, 2000—2004.
М. Репьев «Симбирский край». — Париж, 1935. — С. 441.
Н. Баженов Статистическое описание соборов, монастырей, приходских и домашних церквей Симбирской епархии по данным 1900 г. (Приложение к Симбирским Епархиальным Ведомостям за 1903 год) Симбирск, Типо-литография А.Т. Токарева., 1903.

Населённые пункты Чердаклинского района